Зоогигиена (от зоо и греч. hygieinos — здоровый), раздел ветеринарии и зоотехнии, изучающий влияние условий содержания животных на их здоровье и продуктивность и разрабатывающий меры по сохранению (повышению) их здоровья и продуктивности и половой деятельности.  Этими мерами могу быть обеспечение чистого воздуха, соответствующего помещения и корма, хорошего ухода и нормальной рабочей загрузки животного.

См. также 
 Гигиена

Литература 
 Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона. — С.-Пб.: Брокгауз-Ефрон. 1890—1907
 
 

Ветеринария
Животноводство
Гигиена